Kabinett Prodi steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Prodi I (1996 bis 1998)
 Kabinett Prodi II (2006 bis 2008)